Altmarkt (Dresden), een plaats in Dresden
Altmarkt (Cassel), een rechtbank in Kassel
Altmarkt (Posen), een plaats in Poznan
Altmarkt (Cottbus), een plaats in Cottbus
Altmarkt (Oberhausen), een plaats in Oberhausen
Diehsa, een dorp dat de naam Altmarkt enkele decennia droeg